Drużba – dodatek do Gazety Gdańskiej
 Drużba (Best Men) – film
 Drużba – rosyjska nazwa rurociągu Przyjaźń

Miejscowości w Bułgarii i w Rosji 
 Drużba – dawna nazwa uzdrowiska Sweti Konstantin i Sweta Elena w Bułgarii
 Drużba (dawniej Alembork) – wieś w Rosji, w obwodzie kaliningradzkim

Miejscowości na Ukrainie i w Uzbekistanie 
 Drużba – miasto na Ukrainie
 Drużba – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w rejonie iczniańskim, w obwodzie czernihowskim
 Drużba – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w rejonie trembowelskim obwodu tarnopolskiego
 Drużba – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w rejonie olewskim obwodu żytomierskiego
 Drużba – wieś na Ukrainie, w rejonie kuryłowieckim obwodu winnickiego
 Drużba (Drujba) – dawna nazwa miasta Pitnak w Uzbekistanie

Przypisy